Fornals ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Fornals Villalonga (* 1924), spanischer Militär, Museumsleiter und Schriftsteller
 Pablo Fornals (* 1996), spanischer Fußballspieler